Scleronema (dier), geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de parasitaire meervallen
 Scleronema (plant), geslacht uit de kaasjeskruidfamilie